Příjmení Joubert [žubér] nosí více různých osobností:

Barthélemy-Catherine Joubert (1769–1799) – francouzský revoluční generál
Brian Joubert (* 1984) – francouzský krasobruslař
Eugénie Joubert (1876–1904) – francouzská blahoslavená řeholnice
Frederick Joubert Duquesne (1877–1956) – jihoafrický búrský voják a dobrodruh
John Joubert (1963–1996) – americký sériový vrah
Jonathan Joubert (* 1979) – lucemburský fotbalový brankář
Joseph Joubert (1754–1824) – francouzský esejista a moralista
Piet Joubert – hrdina první búrské války, strýc Fritze Duquesna

podobné
 Anouck Jaubert (* 1994) – francouzská sportovní lezkyně
 Joubert Araújo Martins (* 1975) – brazilský fotbalista